

Archeologia 

 Yam – nome egizio di una regione mai precisata posta più a Sud della Nubia e del Sudan.

Biologia 
 Yam – nome comune di molte specie del genere Dioscorea.

Codici 
 YAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sault Sainte Marie (Ontario) (Canada)

Mitologia 
 Yam – divinità marina della mitologia fenicia

Note